Carmen Ramos es el nombre de las siguientes personas:
Carmen Ramos Pérez (nacida en 1956), escritora española de literatura infantil y juvenil
Carmen Ramos Vellón (nacida en 1998), atleta, explusmarquista española de heptatlón